Næsbyholm kan henvise til flere stednavne:
 Næsbyholm (Sjælland) – et slot i Næsby Sogn på Sjælland.
 Næsbyholm (Skåne) – en herregård i Gerslev Sogn i Skåne.